Licence peut faire référence à :

Université 
 Licence universitaire, diplôme de l'enseignement supérieur dans le domaine universitaire :
 soit de premier cycle (voir premier cycle universitaire), après la réforme BMD
 en France : diplôme national de licence ;
 soit de deuxième cycle (voir deuxième cycle universitaire) : 
 en Belgique : Licence (Belgique)
 en Suisse : Licence (Suisse)

Commercialisation 
 licence pour l'autorisation de commercialiser des boissons :
 Contribution des licences, au Cameroun,
 Licence IV, en France.

Divers 
 , album d'Aya Ueto, sorti en 2006 ;
 Licence concernant le droit commun ( licence libre) ;
 Licence - franchise, manière d'exercer une activité en réseau ;
 Licence de logiciel, droit conféré à utiliser un logiciel informatique dans certaines conditions ;
 Licence sportive, autorisation, en sport, accordée par une fédération sportive de participer aux activités qu'elle organise.